GCRA steht als Abkürzung für:

 Generic Cell Rate Algorithm, Algorithmus zur Regelung der Menge übertragener Daten
 Global Coral Reef Alliance, gemeinnützige Organisation zur Bewahrung der Korallenriffe

Abkürzung